Der schwarze Pierrot steht für: 

 Der schwarze Pierrot (1913), deutscher Stummfilm von Harry Piel
 Der schwarze Pierrot (1916), deutscher Stummfilm von Emmerich Hanus
 Der schwarze Pierrot (1926), deutscher Stummfilm von und mit Harry Piel